Buttermilk Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Buttermilk Lake (Michigan)
 Buttermilk Lake (Oregon)
 Buttermilk Lake (Wisconsin)